Plátano de sombra es el nombre común a varias especies de aspecto similares:

 Plátano oriental - Originario de los Balcanes y Asia Menor.
 Plátano occidental - Originario de América.
 Platanus × hispanica - Híbrido entre ambos.